Елисвил има више значења:
 Елисвил (Илиноис)
 Елисвил (Мисисипи)
 Елисвил (Мисури)